Акратия:
 Акратия (термин) — термин, обозначающий отмену политического классового общества.
 Акратия (журнал) — немецкоязычный журнал об историческом анархизме.